Bottoms ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Bottoms (* 1939), britischer Kriminologe
 Ben Bottoms (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler
 Joseph Bottoms (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler
 Keisha Lance Bottoms (* 1970), US-amerikanische Politikerin (Demokratische Partei)
 Sam Bottoms (1955–2008), US-amerikanischer Schauspieler 
 Timothy Bottoms (* 1951), US-amerikanischer Schauspieler

Bottoms ist der Name folgender Orte:
 Bottoms (Cornwall), Weiler in Cornwall, Vereinigtes Königreich

Bottoms steht für:
 Bottoms (Film), Filmkomödie von Emma Seligman (2023)